Kathedraal van Auxerre - Auxerre, Frankrijk
 Kathedraal van Bourges - Bourges, Frankrijk
 Kathedraal van Châlons-en-Champagne - Chalons-en-Champagne, Frankrijk
 Dom van Halberstadt - Halberstadt, Duitsland
 Kathedraal van Limoges - Limoges, Frankrijk
 Kathedraal van Meaux - Meaux, Frankrijk
 Kathedraal van Metz - Metz, Frankrijk
 Dom van Passau - Passau, Duitsland
 Kathedraal van Sens - Sens, Frankrijk
 Kathedraal van Toul - Toul, Frankrijk
 Kathedraal van Toulouse - Toulouse, Frankrijk
 Stephansdom (Wenen) - Wenen, Oostenrijk
 Stefanuskathedraal (Syktyvkar) - Syktyvkar, Rusland

Zie ook 
 Sint-Stefanuskerk (doorverwijspagina)

Stefanus